

Persone 
 Pietro Gerra (...-1301) – vescovo italiano
 Ferdinando Gerra (1901-1979) – bibliografo, saggista e attore italiano

Geografia

Svizzera 
 Brione-Gerra – ex comune nel distretto di Locarno (Cantone Ticino)
 Cugnasco-Gerra – comune nel distretto di Locarno (Cantone Ticino)
 Gerra Gambarogno – ex comune ora frazione di Gambarogno, comune nel distretto di Locarno (Cantone Ticino)
 Gerra Verzasca – ex comune ora frazione di Cugnasco-Gerra, comune nel distretto di Locarno (Cantone Ticino)